Коседо́вский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Коседовский, Дариуш (род. 1966) — польский боксёр-профессионал.
 Коседовский, Кшиштоф (род. 1960) — польский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года.
 Коседовский, Лешек (род. 1954) — польский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года.